Ludwig Seitz kan syfta på:

* Ludwig Seitz (1844–1908), tysk målare 
 Ludwig Seitz (1872–1961), tysk gynekolog och obstetriker